Ségué, une commune du cercle de Bankass dans la région de Mopti au Mali ;
 Ségué Iré, une commune du cercle de Bandiagara dans la région de Mopti au Mali.